Jméno Albrecht I. označuje vícero osob:
 Albrecht I. Habsburský (1255–1308), římský král
 Albrecht I. Medvěd (Sličný; 1100–1170), markrabě braniborský a vévoda saský
 Albrecht I. Míšeňský (Statečný) – míšeňský markrabě (1190–1195)
 Albrecht I. Pyšný (1158–1195), míšeňský markrabě
 Albrecht I. Tyrolsko-Gorický (1240–1304), hrabě gorický a tyrolský
 Albrecht II. Habsburský – římský král, Albrecht I. jako král český a uherský 
 Albrecht Braniborsko-Ansbašský, též Albrecht I. Pruský – pruský vévoda
 Albrecht Minsterberský, Albrecht I. Minsterberský – minsterberský a olešnický kníže

Další významy:
 Akce Albrecht I. (1939), preventivní zatýkací akce provedená německými bezpečnostními složkami na území Protektorátu Čechy a Morava

Rozcestníky - panovník